

Дзялинь — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялинь — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Дзялинь — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзялинь — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства